Station Schiedam Centrum
Schiedam Nieuwland
Station Kethel